Schimper kan som auktorsförkortning betyda:

 Andreas Franz Wilhelm Schimper
 Georg Heinrich Wilhelm Schimper
 Karl Friedrich Schimper
 Wilhelm Philippe Schimper

Robotskapade auktorsförkortningar